

П'ятницьке — село, Харківська область, Печенізький район

П'ятницьке — смт, Волоконовський район, Бєлгородська область
 П'ятницьке (Хотинецький район) — смт, Хотинецький район, Орловська область